Tunbridge puede referirse a:

 Tunbridge (Tasmania), Tasmania, Australia
 Tunbridge (Vermont), Estados Unidos
 Royal Tunbridge Wells, Kent, Inglaterra